Název Nová Huť má více sídel:
 Nová Huť (Nemanice), část obce Nemanice v okrese Domažlice
 Nová Huť (Dýšina), část obce Dýšina v okrese Plzeň-město
 Nová Huť (Hrádek), část města Hrádek v okrese Rokycany
 Nová Huť (Vojnův Městec), část městyse Vojnův Městec v okrese Žďár nad Sázavou
 Nová Huť (Svor), samota na katastru obce Svor v okrese Česká Lípa 
 Nová Huť (Blovice), osada na katastru místní části Vlčice u Blovic, patřící pod město Blovice, v okrese Plzeň-jih 
a také
 Nová huť – hutnický komplex v Ostravě (dříve Nová huť Klementa Gottwalda)
zaniklé názvy
 Nová Huť (někdy též Nová Huť u Berouna nebo Nová Huť pod Nižborem) byl do roku 1946 název dnešní obce Nižbor
 Nová Huť (Lesná), zaniklá ves v katastru obce Lesná v okrese Tachov

Související články 
 Nové Hutě